

Charrua est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Ethnologie

 Les Charruas étaient un peuple indigène de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay

Littérature 
 Charrua est une revue littéraire mozambicaine.